Die Wette – film del 1919 diretto da Carl Heinz Wolff
 Die Wette – film del 1933 diretto da Georg Jacoby
 Die Wette – film per la televisione del 1969 diretto da Herbert Wochinz
 Die Wette – film per la televisione del 1990 diretto da Martin Walz
 Die Wette – film del 1997 diretto da Peter Thorwarth